Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Neuville :
 Gare de Neuville-sur-Saône ;
 Gare de Neuville-sur-Sarthe ;
 Gare de Neuville-Université ;
 Gare de La Neuville-sous-Laon ;
 Gare d'Albigny - Neuville ;
 Gare d'Éragny - Neuville.

Neuville